Plusieurs personnes ont porté le nom de Louis Dupraz, parmi lesquelles : 
 Louis Dupraz (homme politique) (1896-1982), personnalité politique du canton de Fribourg, en Suisse.